Língua portuguesa – língua originária de Portugal
 Portugal – país do sudoeste da Europa, oficialmente República Portuguesa
 Portugueses – o povo português
 Português (moeda portuguesa) – antiga moeda de ouro portuguesa

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos